Karin Andersson kan syfta på

 Karin Andersson (journalist)
 Karin Andersson (konstnär), konstnär från Värmland
 Karin Andersson (politiker)
 Karin Andersson (seglare)
 Karin Dreijer Andersson, musiker
 Karin Mamma Andersson, konstnär
 Karin Andersson (Sune-serien)